Соревнования в плавании на 800 метров вольным стилем (женщины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2011 года проводились в бассейне Шанхайского спортивного центра «Восток» в Шанхае, 29 и 30 июля 2011 года.

Отборочные заплывы начались 29 июля в 10:47 по местному времени (UTC+8), а финал — 30 июля в 19:30.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Ссылки 
 Результаты 

800 м, вольный стиль, женщины